Grandslamový tenisový turnaj French Open se v roce 2008 konal ve dnech 27. května – 10. června na antukových dvorcích Rolanda Garosse v Paříži. Vítězi dvouher se potřetí za sebou stali Justine Heninová a Rafael Nadal.

Senioři

Dvouhra mužů

Dvouhra žen

Čtyřhra mužů

Čtyřhra žen

Smíšená čtyřhra

Junioři

Dvouhra juniorů

Dvouhra juniorek

Čtyřhra juniorů

Čtyřhra juniorek

Externí odkazy 
 
 Oficiální web turnaje